Авгуры — неоднозначное понятие:

 Авгуры — члены почётной римской жреческой коллегии, выполнявшие официальные государственные гадания (главным образом ауспиции) для предсказания исхода тех или иных мероприятий по ряду природных признаков и поведению животных. 
 Авгуры — деревня в Старошайговском районе Мордовии (Россия).